Постернак — фамилия:

 Постернак, Аврум Ицхок-Лейб (1862—1945) — русский живописец и график.
 Постернак, Владимир Борисович (1947—1997) — советский и российский художник-постановщик кино.
 Постернак, Степан Филиппович (1885—1938) — русский и советский украинский библиотековед, историк, педагог, филолог.

См. также